Bell steht für:

 Bell (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bell (Adelsgeschlecht), rheinisches Adelsgeschlecht
 Bell’sche Parese, eine Gesichtslähmung, siehe Fazialislähmung
 Bell (Naturdenkmal), Naturdenkmal in Mannheim
 Bell (Steuerzeichen), Steuerzeichen im ASCII-Code

Unternehmen:
 Bell Aircraft Corporation
 Bell Canada, kanadisches Telekommunikationsunternehmen
 Bell Deutschland, deutscher Geschäftsbereich der schweizerischen Bell Food Group
 Bell Flavors & Fragrances, Hersteller von Duftstoffen und Aromen
 Bell Flight, US-amerikanischer Luftfahrthersteller
 Bell Food Group, schweizerischer Fleischfabrikant
 Bell Maschinenfabrik, Schweizer Maschinen- und Gerätehersteller
 Bell Musik, deutscher Musikverlag
 Bell Performance, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bell & Ross, Schweizer Uhrenfabrik
 Bell Sports, US-amerikanischer Helmhersteller
 Bell Telephone Company, siehe AT&T #Geschichte
 Bell Laboratories
 BellSouth als Teil des AT&T-Bell-Konzerns
 Bell Equipment, südafrikanischer Hersteller von Baumaschinen
 Bell (Automobilhersteller), britischer Automobilhersteller
 Hewitt-Bell, britischer Automobilhersteller
 Cyclecars Bell, französischer Automobilhersteller
 Markenname des kanadischen Automobilherstellers Barrie Carriage
 Bell Motor Car Company (Michigan), US-amerikanischer Automobilhersteller aus Detroit, Michigan
 Bell Motor Car Company (Pennsylvania), US-amerikanischer Automobilhersteller aus York, Pennsylvania

Orte:
 Bell (bei Mendig), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Bell (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 deutscher Name der siebenbürgischen Ortschaft Buia im Kreis Sibiu, Rumänien

in Australien:
 Bell (New South Wales)
 Bell (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Bell (Alabama), im Pickens County
 Bell (Arizona), im Navajo County
 Bell (Florida), im Gilchrist County
 Bell (Georgia), im Elbert County
 Bell (Illinois), im Logan County
 Bell (Iowa), im Crawford County
 Bell (Kalifornien), im Los Angeles County
 Bell (Maryland), im Prince George’s County
 Bell (Michigan), im Presque Isle County
 Bell (New Mexico), im Colfax County – nicht mehr existent
 Bell (Ohio), im Columbiana County – nicht mehr existent
 Bell (Oklahoma), im Adair County
 Bell (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County

Fließgewässer:
 Bell Bar Creek, Fließgewässer im Plumas County, Kalifornien
 Bell Bottom Creek, Fließgewässer im Waller County, Texas
 Bell Buckle Creek, Fließgewässer im Bedford County, Tennessee
 Bell Canyon Creek, Fließgewässer im Wahkiakum County, Washington
 Bell Coney Branch, Fließgewässer im Jackson County, North Carolina
 Bell Cove Branch, Fließgewässer im Blount County, Tennessee
 Bell Cow Creek, Fließgewässer im Umatilla County, Oregon

weitere geographische Objekte:
 Bell Buttress, Gebirgskamm in Antarktika
 Bell Marsh, See im York County, Maine
 Bell Mountain Pond, See im Hamilton County, New York
 Bell Hammock, Insel im Lake County, Florida
 Bell Memorial Chapel, Insel im Sussex County, Delaware
 Bell Rock, Insel im Curry County, Oregon
 Bell Hill Mine, Mine im Juab County, Utah
 Bell Hill Prospect, Mine im Independence County, Arkansas
 Bell Mountain Mine, Mine im Churchill County, Nevada
 Bell Number One Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Bell Number Two Mine, Mine im Teller County, Colorado
 Bell of Granite Mine, Mine im Chaffee County, Colorado
 Bell of the West Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Bell City Gas Field, Ölfeld im Calcasieu Parish, Louisiana
 Bell Lake Oil Field, Ölfeld im Lea County, New Mexico
 Bell Oil Field, Ölfeld im Archer County, Texas
 Bell Buckle Historic District, Park im Bedford County, Tennessee
 Bell Road Bridge Historical Marker, Park im Washtenaw County, Michigan
 Bell Slough State Wildlife Management Area, Park im Faulkner County, Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bell and Holt Garage, in Stevensville, Montana, ID-Nr. 91000725
 Bell Apartments, in Seattle, Washington, ID-Nr. 74001957
 Bell Bridge, in Valentine, Nebraska, ID-Nr. 92000752
 Bell Buckle Historic District, in Bell Buckle, Tennessee, ID-Nr. 76001762
 Bell Building (Montgomery), in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 81000132
 Bell Coulee Shelter, in Mindoro, Wisconsin, ID-Nr. 97000782
 Bell Court Neighborhood Historic District, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 80001507
 Bell Farmhouse, in Newark, Delaware, ID-Nr. 83001344
 Bell Ford Post Patented Diagonal "Combination Bridge", in Seymour, Indiana, ID-Nr. 05000194
 Bell Gin Landing Site (3UN99), in El Dorado, Arkansas, ID-Nr. 82005141
 Bell Hill Meetinghouse, in Otisfield, Maine, ID-Nr. 03000620
 Bell Hill School, in Otisfiled, Maine, ID-Nr. 03000619
 Bell Hotel, in Ephrata, Washington, ID-Nr. 97001082
 Bell Mansion, in Hillsboro, Ohio, ID-Nr. 80003099
 Bell Mercantile, in Oak Creek, Connecticut, ID-Nr. 90000871
 Bell Place, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 78001312
 Bell Place-Locust Avenue Historic District, in Yonkers, New York, ID-Nr. 85001936
 Bell Ranch Headquarters, in Bell Ranch, New Mexico, ID-Nr. 70000407
 Bell Road Bridge, in Pinckney, Michigan, ID-Nr. 96001380
 Bell Rock Memorial Park, in Malden, Massachusetts, ID-Nr. 01000086
 Bell Site, in Algoma, Wisconsin, ID-Nr. 92000818
 Bell Station Store, in Portland, Oregon, ID-Nr. 87001558
 Bell Street Bridge, in Glendive, Montana, ID-Nr. 87002517
 Bell Street Chapel, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 73000065
 Bell Street Historic District, in Shawnee, Oklahoma, ID-Nr. 00001579
 Bell Telephone Building (St. Louis), in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 99000936
 Bell Telephone Company Building, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 00000849
 Bell Telephone Exchange Building, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 02000227
 Bell Laboratories, in New York, New York, ID-Nr. 75001202
 Bell Telephone of Nevada, in Reno, NV, ID-Nr. 86002260
 Bell Tower (Richmond), in Richmond, Virginia, ID-Nr. 69000347
 Bell Tower Building, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 73000881
 Bell Witch Cave, in Adams, Tennessee, ID-Nr. 08000237

BELL steht als Abkürzung für:
 Besondere Lernleistung (auch BeLL)

Siehe auch:
 Bell Building
 Bell Center
 Bell City
 Bell County
 Bell County Courthouse
 Bell Island
 Bell Lake
 Bell Telephone Building
 Bell Tower
 Bell Bluff, Felsenkliff in der Antarktis
 Bell harp, Schwungzither
 Belle
 Beller Kirche, Kirchenruine bei Eckelsheim in Rheinhessen
 Beller Markt, Markt bei Bell (Hunsrück)
 Blue Bell
 Bell Township
 Bell-Evans-Polanyi-Prinzip
 BEL
 Bells
 Bellsche Ungleichung

Abkürzung